Algo habitual es algo cotidiano o corriente. Puede referirse también a:
 Consumo habitual (especialmente en contextos de drogadicción)
 Delincuente habitual (un delincuente que muestra reincidencia)